Brtník může být:

 Medvěd hnědý – medvědovitá šelma
brtník – člověk zabývající se brtnictvím, tedy sběrem medu divokých včel
 Brtník (Slavošov) – osada v obci Slavošov v okrese Kutná Hora
 Brtník (Český les) (678,4 m) – vrchol v Přimdském lese, severozápadně od Žebráků v okrese Plzeň-jih
 Brtník (Křižanovská vrchovina) (680,7 m) – vrchol v Brtnické vrchovině, jižně od Brtničky v okrese Třebíč
 Brtník (Děčínská vrchovina) (444,3 m) – vrchol v Jetřichovických stěnách, západně od Kyjova v okrese Děčín

Související články 

 Brtníky